Long Phú (huyện in Sóc Trăng), een district in provincie Sóc Trăng.
 Long Phú (thị trấn in Sóc Trăng), een thị trấn in district Long Phú, provincie Sóc Trăng.
 Long Phú (xã in Sóc Trăng), een xã in district Long Phú, provincie Sóc Trăng.
 Long Phú (Hậu Giang), een xã in district Long Mỹ, provincie Hậu Giang.
 Long Phú (Vĩnh Long), een xã in district Tam Bình, provincie Vĩnh Long.
 Long Phú (An Giang), een phường thị xã Tân Châu, provincie An Giang.